«Снятие с креста» — триптих нидерландского художника Яна Госсарта по прозвищу Мабюз, центральная часть которого находится в собрании Государственного Эрмитажа, а боковые створки — в собрании Музея искусств Толидо.

В центральной части трёхстворчатого алтаря-складня проиллюстрирован сюжет, описанный во всех четырёх Евангелиях (Мф., 27:57-59; Мк., 15:42-46; Лк., 23:50-54; Ин., 19:38-40) и воплощающий важнейший христианский догмат: искупление первородного греха смертью Христа; она находится в Государственном Эрмитаже, имеет размеры 141 × 106,5 см и выставляется в здании Малого Эрмитажа в зале 262. 

Боковые створки алтаря с изображениями апостола Петра, Иоанна Крестителя, архангела Гавриила и Девы Марии находятся в Музее искусств Толидо (инвентарный № 1952.85A-B); имеют размеры 120 × 47 см и выставляются в главном музейном здании в галерее 16. На внутренней части левой створки имеется подпись художника, на внутренней стороне правой створки указана дата создания: 1521.

Сюжет 
Вся многофигурная композиция центральной части триптиха построена вокруг центра, где находится крест. 

Наверху креста на приколотом к нему листке надпись I.N.R.I — аббревиатура от Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Иисус Назорей, Царь Иудейский). К перекладинам креста с обеих сторон симметрично прислонены лестницы: справа на лестнице мужчина (вероятно, Никодим) держит Христа за руку, по левой лестнице спускается другой мужчина, обхвативший тело Христа; снизу в центре группа из трёх мужчин, двое (один из них Иоанн Богослов) придерживают Христа за ноги, третий готовится поймать руку, которую вот-вот отпустит Никодим. Возле этой группы спиной к зрителю изображена Мария Магдалина. Эта композиция в целом повторяет раннюю гравюру школы Андреа Мантеньи.

На переднем плане слева находится группа из четырёх женщин: упавшая в обморок Богоматерь окружена святыми жёнами, чьи фигуры скопированы Мабюзом с гравюры Маркантонио Раймонди «Снятие с креста». Согнувшийся мужчина справа, поднимающий терновый венец, — Иосиф Аримафейский. Выше Иосифа находится мужская фигура в тюрбане — считается, что это возможный автопортрет Мабюза.

В левой части фонового пейзажа показаны стены и башни Иерусалима; в правой части пещера с пустым Гробом Господним, возле него вновь находятся фигуры трёх Марий.

На внутренних сторонах створок в ренессансных нишах находятся фигуры Иоанна Крестителя, в виде которого изображён заказчик картины дон Педро из Саламанки, и Святого Пётра, в качестве которого Мабюз изобразил самого себя. На внешних сторонах створок гризайлью показаны фигуры архангела Гавриила и Девы Марии, они расположены в готических нишах, где также имеются подпись художника и дата написания.

Советский искусствовед Н. Н. Никулин в своём обзоре нидерландского искусства XV—XVI веков писал:

Увлечённый подражанием итальянскому искусству, Ян Госсарт мало интересовался реальностью. Несмотрю на великолепное живописное мастерство художника, картина получилась несколько условной. Жесты персонажей театральны, выражения лиц неубедительны.

Провенанс и вопрос авторства 
Триптих в виде складня был создан в 1520—1521 годах по заказу испанского торговца Педро из Саламанки, проживавшего в Брюгге, и предназначался для семейной часовни в церкви августинцев в Брюгге, где хранился следующие 185 лет. В 1796 году был захвачен французскими войсками и отправлен в собор Спасителя в аббатстве Дюн во Франции, с 1810 года находился в собрании Алексиса Делаханта. В 1814 году триптих оказался в собрании Эдварда Солли в Лондоне; в 1837 году приобретён королём Нидерландов Виллемом II. 

В 1850 году центральная часть триптиха была куплена в Гааге Ф. А. Бруни по поручению императора Николая I на распродаже картин собрания скончавшегося Виллема II, сам же триптих был разъединён и боковые створки ушли неизвестному покупателю, тогда же была утеряна связь центральной картины со створками, которые долгое время считались самостоятельными произведениями. В конце XIX века створки оказались в США в собрании , который в 1901 году подарил их только что основанному Музею искусств Толидо. 

При распродаже собрания Виллема II центральная картина значилась произведением Луки Лейденского, а створки шли как произведение Мабюза. В 1864 году атрибуция эрмитажной картины была изменена и автором был назван Баренд ван Орлей, эта атрибуция была поддержана рядом других учёных. 

В 1916 году в качестве возможного автора был назван Ян Госсарт, а в 1933 году указано на связь эрмитажной картины со створками из музея Толидо. В 1963 году были опубликованы документы о раннем провенансе картины, где твердо было сказано, что центральная часть и боковые створки некогда составляли единое целое. Окончательные сомнения в авторстве Мабюза исчезли после того как разъединённые части картины были временно воссоединены в 1965 году на выставке работ Мабюза в Роттердаме и Брюгге и было проведено комплексное исследование всех частей триптиха.

Рядом исследователей высказывалось предположение, что этот триптих был авторским повторением алтаря из Миддельбурга, однако этот алтарь был уничтожен ещё в 1566 году при начале Иконоборческого восстания и однозначно судить об идентичности этих произведений нет оснований.

Повреждения триптиха и реставрации 
Алтарь висел в часовне на влажной стене, и к 1767 году его деревянная основа покрылась плесенью; тогда же художником Яном Гаменимом была проведена его первая реставрация. В каталоге распродажи собрания Виллема II, хранящемся в библиотеке Берлинской картинной галереи, имеется рукописное примечание о плохой сохранности картины и о том что она была «сильно вычищена и зареставрирована». 

Первоначально триптих был исполнен на дереве, створки сохранили свою деревянную основу, а центральная часть в 1892 году в Эрмитаже была переведена на холст. При исследовании центральной картины в реставрационных мастерских Эрмитажа выяснилось, что основные дефекты картины  имеются по периметру и в местах бывших стыков досок основы. Лица и фигуры персонажей повреждениями практически не были затронуты, за исключением одежды мужчины, держащего Христа за ноги и расположенного перед основанием креста.

Примечания 

Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины из собраний Художественного музея Толидо
Картины Мабюза
Картины по сюжетам Нового Завета
Триптихи